„Случки од животот” је југословенска телевизијска серија снимана од 1984. до 1987. године у продукцији ТВ Скопље.

Епизоде

Улоге 

|-
|Славица Зафировска || Маја (28 еп. 1984-1987)
|-
|Мите Грозданов || Васко (27 еп. 1984-1987)
|-
|Кристина Колозова || Тања (27 еп. 1984-1987)
|-
|Тодорка Кондова || Ана (26 еп. 1984-1987)
|-
|Бранко Гиорчев || Илцо (25 еп. 1984-1987)
|-
|Маја Георгиевска || Другарката (3 еп. 1985-1987)
|-
|Киро Чортошев || (2 еп. 1984)
|-
|Мајда Тушар || (2 еп. 1984)
|-
|Таше Кочовски || Постарот (2 еп. 1984-1985)
|-
|Ђорђи Колозов || Ставре (3 еп. 1984-1985)
|-
|Катерина Крстева || Соседката (2 еп. 1985-1987)
|-
|Дубравка Киселичка || Ленче (2 еп. 1985-1987)
|-
|Вукосава Донева || Параскева (1 еп. 1985)
|-
|Игор Џамбазов || (1 еп. 1987)
|-
|Силвија Стојановска || (1 еп. 1987)
|-
|Светислав Синадиновски || Борче (1 еп. 1985)
|-
|Вера Вучкова || (1 еп. 1984)
|-
|Елица Арева || (1 еп. 1985)
|-
|Ацо Ђорчев || Докторот (1 еп. 1985)
|}
 Остале улоге ▼
|-
|Соња Осхавкова || (1 еп. 1985)
|-
|Кирил Андоновски || (1 еп. 1987)
|-
|Благоја Чоревски || (1 еп. 1987)
|-
|Шенка Колозова || (3 еп. 1987)
|-
|Јасмина Поповска || (1 еп. 1987)
|-
|Јусуф Гулевски || Соседот (1 еп. 1985)
|-
|Марија Грозданова || (1 еп. 1987)
|-
|Кире Печијаревски || (3 еп. 1987)
|-
|Драган Спасов Дач || (1 еп. 1987)
|}

Комплетна ТВ екипа ▼

Спољашње везе 
 

Југословенске серије
Македонске серије